Countryside (Kansas)
 Countryside (Illinois)